Bambamarca bezeichnet folgende geographischen Objekte in Peru:

 Bambamarca (Bolívar), Ortschaft in der Provinz Bolívar (Region La Libertad)
 Bambamarca (Cajamarca), Stadt in der Provinz Hualgayoc (Region Cajamarca)